Гришаны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Гришаны — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Гришаны — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Гришаны — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

 Гришаны (остановочный пост) — остановочный пост железнодорожной линии Витебск — Полоцк (1,7 км от деревни Гришаны (Витебском район Витебской области).